

Sigle 
 Accertamento Tecnico Preventivo – Procedimento di istruzione preventiva previsto dall'articolo 696 del codice di procedura civile
 Accord Transport Perissable – normativa per i trasporti con furgoni frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.
 All Tomorrow's Parties – festival musicale
 AppleTalk Transaction Protocol – protocollo del livello di trasporto di AppleTalk
 Association of Tennis Professionals – associazione dei tennisti professionisti
 Atmonauti Top Patrol – pattuglia di paracadutisti Atmonauti
 Available To Promise – disponibile alla data promessa per la consegna, in Supply Chain Management

Trasporti 
 Automatic Train Protection – sistema di sicurezza per la circolazione ferroviaria
 Azienda Trasporti Provinciali – società di trasporto pubblico della città metropolitana di Genova (Italia)
 Azienda Trasporti Pubblici Sassari – società di trasporto pubblico di Sassari (Italia)
 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro – società di trasporto pubblico di Nuoro (Italia)

Biochimica 
 ATP – Adenosina trifosfato, la molecola chiave nel metabolismo energetico della cellula

Codici 
 ATP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aitape (Papua Nuova Guinea)
 atp – codice ISO 639-3 della lingua pudtol atta